Ve Středozemním moři je více než 4 300 ostrovů, z nichž velká většina patří evropským zemím. Nachází se zde i dva ostrovní státy – Malta a Kypr. Následující tabulka zahrnuje ostrovy Středozemního moře větší jak 25 km² řazené podle rozlohy.

Související články 
 Seznam ostrovů Itálie
 Seznam ostrovů Řecka
 Seznam ostrovů Španělska
 Seznam ostrovů Chorvatska

Poznámky

Externí odkazy 
 

 
Ostrovy podle moří
Středozemního moře
Zeměpisné rekordy
Středozemního moře